
Molekulska formula -{C15H20N2O2}- se može odnositi na:
 Fenspirid
 -{5,6-MDO-MiPT}-
 Sazetidin A